Can Reixac (l'Ametlla del Vallès), masia de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)
 Can Reixac (Llampaies), masia de Llampaies (Alt Empordà)
 Can Reixac (Mieres), masia de Mieres (Garrotxa)
 Can Reixac (Sant Gregori), masia de Sant Gregori (Gironès)
 Can Reixac (Vilassar de Mar), casa de Vilassar de Mar (Maresme)

 Can Reixac de Pagés, Sant Martí de Llémena (el Gironès)